Чемпионат Луганской области по футболу () — областные футбольные соревнования среди любительских клубов, которые проводятся под эгидой Луганской областной ассоциации футбола.

Чемпионы и призёры

Ссылки 
 ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ.
 Луганская областная Федерации футбола
 Так закалялась «Сталь» — статистика чемпионатов на сайте ФФУ
 Визитная карточка Федерации футбола Луганской области
 Второе место — тоже успех — Итоговая турнирная таблица первенства области 2002
 Чемпионаты Луганской области 2004—2006 годов
 Первомайский «Золотое-Алмаз» — чемпион Луганщины
 Итоговая турнирная таблица первенства области 2007
 Итоговая турнирная таблица первенства области 2008
 Итоговая турнирная таблица первенства области 2009
 Чемпионат области-2010. Итоговые таблицы
 Чемпионат Луганской области 2015. Итоговая таблица

См. также 
 Кубок Луганской области по футболу
 Чемпионат Донбасса по футболу
 Федерация футбола Луганской области

Футбол в Луганской области
Региональные чемпионаты Украины по футболу